La Coppa dei Campioni 1959-1960 fu la quinta edizione del massimo torneo continentale di calcio, e vide la partecipazione di 27 squadre, tutte campioni in carica. In questa edizione non si ebbero nuove nazioni rispetto alla precedente, anche se per la prima volta scese effettivamente in campo un club greco.

La finale tra  e Eintracht Francoforte è quella con più spettatori allo stadio, ben 127.621, ed è inoltre la finale in cui sono stati segnati più gol, dieci, di cui quattro segnati da Ferenc Puskás: un altro record. Si trattò inoltre della quinta vittoria consecutiva, anche questo un record imbattuto, del Real Madrid dell'allora presidente Santiago Bernabéu. Anche in questa edizione i madrileni trovarono una compagine iberica in semifinale, ossia i quotati campioni di Spagna del , di cui tuttavia stavolta si sbarazzarono con facilità, dando un profondo smacco all'orgoglio blaugrana.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
Le seguenti squadre furono esentate dal primo turno nelle risultanze del sorteggio effettuato a Cernobbio il 6 luglio 1959 e basato su criteri geografici.
 come detentore:   ;
 per l'Europa Meridionale:   e Young Boys Berna  ;
 per l'Europa Settentrionale: BK 1909  e Sparta Rotterdam  .

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Fonte.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1960
 Coppa delle Fiere 1958-1960

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Edizioni della Coppa dei Campioni